Горелики — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Горелики — деревня в Лиозненском районе Витебской области.
 Горелики — деревня в Толочинском районе Витебской области.

Россия 
 Горелики — деревня в Себежском районе Псковской области.